Яремків — село в Україні, Львівська область, Самбірський район

Яремків — українське прізвище.

Відомі носії:
 Яремків Микола Іванович — український режисер.
 Яремків Михайло Миколайович — український художник, педагог.

Українські прізвища
Прізвища на -ів